Сабаниља има више значења:

 Сабаниља (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Сабаниља (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабаниља (Сабаниља, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабаниља (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сабаниља (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику